Суйеген Ажибаевич Салманов (1932 года село Тущыкудык, , Гурьевская область, Казахская ССР) — советский и казахский бурильщик. Лауреат Государственной премии Казахской ССР (1977).

Биография 
Суйеген Ажибаевич Салманов родилась 1932 года село Тущыкудык, , Гурьевская область

В 1961 по 1995 годы помощник бурильщика, бурильщик, буровой мастер Жетибайской нефтеразведочной экспедийии.

В 1966 по 1970 годы Избирался депутатом Верховного Совета Казахской ССР 7-го созыва

С 1995 года персональный пенсионер Республики Казахстана.

Нарады и звания 
 1970 — Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»
 1973 — Медаль Победитель социалистического соревнования
 1975 — Орден Трудовой Славы 3 степени и Почётной грамотой Верховного Совета Казахской ССР за заслуги в нефтяной промышленности СССР и Казахской ССР
 1977 — Орден «Знак Почёта»
 1977 — Лауреат Государственной премии Казахской ССР  в области науки и техники
 1985 — «Медаль за заслуги в разведке недр»
 1986 — Медаль «Ветеран труда»
 1986 — Свидетельство Занесен в книгу трудавой славы СССР
 1990 — Благодарственное письмо президента Республики Казахстана
 1999 — Медаль «100 лет казахстанской нефти»
 2005 — Медаль «За трудовое отличие» (Казахстан) а выдающиеся достижения в нефтяной промышленности Казахстана (12 декабря 2005)
 2007 — Медаль «50 лет Мангистауской нефти»

Примечания

Литература 
 1. Книга «Қазыналы түбектің тарландары» (2012)

Депутаты Верховного Совета Казахской ССР 7-го созыва
Награждённые Почётной грамотой Верховного Совета Казахской ССР